Черноручский сельсовет — бывшая административно-территориальная единица Шкловского района Могилёвской области Белоруссии. Сельсовет упразднён в ноябре 2013 года. Территория и населённые пункты упразднённого сельсовета включены в состав Старошкловского сельсовета.

Состав 
В составе сельсовета на момент упразднения находились 11 населённых пунктов:

 Бабчино — деревня.
 Вабичи — деревня.
 Карбатовка — деревня.
 Климовичи — деревня.
 Красная Горка — деревня.
 Полыковичи — деревня.
 Рамшино — деревня.
 Рагозно — деревня.
 Ступляны — деревня.
 Тудорово — деревня.
 Черноручье — деревня.

Примечания

Ссылки 
 Шкловский райисполком

Упразднённые сельсоветы Шкловского района
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании